Rapunkler (Phyteuma) är ett släkte av klockväxter. Rapunkler ingår i familjen klockväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Klockväxter